Bowdon – località britannica nell'area della Grande Manchester
 Bowdon – centro abitato (city) degli Stati Uniti, nello Stato del Dakota del Nord
 Bowdon – città degli Stati Uniti d'America, situata in Georgia